WDS J15296-1726 — двойная звезда в созвездии Весов.

Первый компонент (Дзета² Весов (), 33 Весов (), GZ Весов (), HD 137949) — переменная звезда. Находится на расстоянии около 262 световых лет (около 80 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +6,71m до +6,66m.

Второй компонент (WDS J15296-1726B) — звезда на расстоянии приблизительно 722 световых лет (около 221 парсека) от Солнца.

Характеристики 
Первый компонент — белая вращающаяся переменная звезда типа Альфы² Гончих Псов (ACVO) спектрального класса ApSrEuCr. Радиус — около 3,06 солнечных, светимость — около 13,77 солнечных. Эффективная температура — около 8842 К.

Примечания